Barrow AFC (celým názvem: Barrow Association Football Club) je anglický fotbalový klub, který sídlí ve městě Barrow-in-Furness v nemetropolitním hrabství Cumbria. Založen byl v roce 1901. Od sezóny 2015/16 hraje v National League (5. nejvyšší soutěž). Klubové barvy jsou námořnická modř a bílá.

Své domácí zápasy odehrává na stadionu Holker Street s kapacitou 5 045 diváků.

Získané trofeje 
 FA Trophy ( 2× )
 1989/90, 2009/10
 Lancashire Senior Cup ( 1× )
 1954/55

Úspěchy v domácích pohárech 
Zdroj: 

 FA Cup
 3. kolo: 1945/46, 1947/48, 1953/54, 1955/56, 1958/59, 1966/67, 1990/91, 2009/10, 2016/17
 EFL Cup
 3. kolo: 1962/63, 1967/68
 FA Trophy
 Vítěz: 1989/90, 2009/10

Umístění v jednotlivých sezonách 
Stručný přehled

Zdroj: 

 1901–1903: Lancashire League
 1903–1905: Lancashire Combination (Division Two)
 1905–1908: Lancashire Combination (Division One)
 1908–1911: Lancashire Combination (Division Two)
 1911–1915: Lancashire Combination (Division One)
 1919–1921: Lancashire Combination
 1921–1958: Football League Third Division North
 1958–1967: Football League Fourth Division
 1967–1970: Football League Third Division
 1970–1972: Football League Fourth Division
 1972–1979: Northern Premier League
 1979–1983: Alliance Premier League
 1983–1984: Northern Premier League
 1984–1986: Alliance Premier League
 1986–1987: Northern Premier League
 1987–1989: Northern Premier League (Premier Division)
 1989–1992: Conference National
 1992–1998: Northern Premier League (Premier Division)
 1998–1999: Conference National
 1999–2004: Northern Premier League (Premier Division)
 2004–2008: Conference North
 2008–2013: Conference Premier
 2013–2015: Conference North
 2015– : National League

Jednotlivé ročníky

Zdroj: 

Legenda: Z - zápasy, V - výhry, R - remízy, P - porážky, VG - vstřelené góly, OG - obdržené góly, +/- - rozdíl skóre, B - body, červené podbarvení - sestup, zelené podbarvení - postup, fialové podbarvení - reorganizace, změna skupiny či soutěže

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 

 Oficiální stránky 

Anglické fotbalové kluby
Fotbalové kluby založené v roce 1901